Bistricioara este un nume propriu din România și se poate referi la:

Râuri 
 Râul Bistricioara (Jiu) - râu afluent al Bistriței în județul Gorj, 
 Râul Bistricioara (Siret) - râu afluent al Bistriței în Lacul de acumulare Bicaz
 Râul Bistricioara (Horezu) - râu afluent al râului Horezu
 Râul Bistricioara (Someș) - râu afluent al râului Șieu

Vezi și

Sat 
 Bistricioara - sat în Comuna Ceahlău din Județul Neamț, Moldova, România.

Alte râuri cu nume asemănătoare 
 Râul Bistra (dezambiguizare)
 Râul Bistrița (dezambiguizare)
 Râul Bistrișoara

Nume proprii
Toponime românești